Yakeen (Hindi: य़कीन, Urdu: یکین) ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Yakeen (1969) mit Dharmendra und Sharmila Tagore
 Yakeen (2005) mit Arjun Rampal und Priyanka Chopra